Cugat ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Cugat (* 1950), spanischer Arzt für Orthopädische Chirurgie
 Xavier Cugat (1900–1990), spanisch-kubanischer Orchesterleiter